Tischendorf  est un patronyme porté notamment par :

Bert Tischendorf (né en 1979 ), acteur et scénariste allemand ;
Constantin von Tischendorf (1815-1874), chercheur de l'histoire du texte du Nouveau Testament au XIXe siècle,
L'astéroïde (48425) Tischendorf est nommé en mémoire de ce dernier.